příjmení Farda (Fardová):
 příjmení osob
 Eduard Farda (1914, Wessely a.d.March () – 1961) – česko-československý fotbalista a hokejista, hokejový trenér, otec Richarda Fardy
 Richard Farda (* 1945, Brno) – český hokejista, hokejový trenér, syn Eduarda Fardy

Související články 
Farda může být:
 Radio Farda () – íránská odnož rádia Svobodná Evropa;  farda v perské znamená "zítra".
 farḍ ()

Reference 

Česká příjmení
České rodiny